NGC 1918 (другое обозначение — ESO 56-SNR101) — остаток сверхновой в созвездии Золотая Рыба.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Джон Гершель назвал объект просто «туманностью». Данные им координаты указывают на область между двумя яркими областями около остатка сверхновой.

Примечания 

 

1918
Золотая Рыба (созвездие)
Остатки сверхновых